Владен Ла́заро Руис Кеведо (; 15 апреля 1935, Порту-Алегри, по другим данным Сан-Паулу — 28 марта 2007, Буэнос-Айрес), более известный как  Деле́н () — бразильский футболист, нападающий.

Карьера 
Делен начал карьеру в клубе «Гремио». В 1958 году он перешёл в «Васко да Гаму». В 1961 году нападающий стал игроком аргентинского «Ривер Плейта», где дебютировал 16 апреля в матче с «Ланусом» (5:1). 23 июля того же года Делен забил первый мяч за клуб, поразив на 39-й минуте встречи ворота «Росарио Сентраль» (4:2). В 1962 году он забил за клуб 19 голов, став третьим снайпером чемпионата. Но клуб занял второе место, уступив два очка «Боке Хуниорс». В том же первенстве он в матче «Ривера» и «Боки» бил пенальти, но голкипер соперника Антонио Рома смог отбить удар, в результате «Хуниорс» матч выиграл со счётом 1:0, а этих потерянных очков не хватило «Риверу», чтобы догнать соперника. В 1966 году он помог клубу достигнуть финала Кубка Либертадорес, но там команда проиграла «Пеньяролю». Всего за «Ривер Плейт» форвард играл до 1967 года, проведя в чемпионате 98 матчей и забив 35 голов, всего 110 матчей и 36 голов. Последний матч за клуб форвард провёл 21 мая с клубом «Депортиво Эспаньол» (1:3). Завершил карьеру Делен в клубах «Коло-Коло», «Универсидад Католика», где сыграл 7 матчей и забил 1 гол, и «Америка».

В 1970 году он начал тренерскую карьеру, устроившись помощником Диди в «Ривер Плейте». C апреля по декабрь 1973 году он самостоятельно возглавил команду. В 1975 году Делен стал главным тренером «Уракана». Позже бразилец работал с 1976 по 1977 год в «Велес Сарсфилде», был помощником Диди в «Аль-Ахли». Затем трудился в «Архентинос Хуниорс», вновь «Велес Сарсфилде», «Сан-Лоренсо», «Химнасии и Эсгриме». В 1989 году Делен возвратился в «Ривер Плейт», чтобы работать генеральным менеджером молодёжных составов команды. С его помощью в клубе оказалось много молодых игроков, которые выросли в звёзд футбола, включая Хавьера Маскерано, Ариэля Ортегу, Марсело Гальярдо, Радамеля Фалькао, Эрнана Креспо, Пабло Аймара, Хавьера Савиолу, Сантьяго Солари. При этом, у него были и неудачи. Когда в клубе проходил просмотр юный Лионель Месси, Делен отказал ему, сказав: «Таких, как он, здесь несколько». В декабре 2001 года, с приходом на пост президента «Ривер Плейта» Хосе Мария Агилара, Делен был уволен. Сам бразилец был очень расстроен этим решением и жаловался на то, что причину увольнения ему не объяснили. После этого он проживал в Буэнос-Айресе, где и умер в 2007 году от сердечного приступа, находясь в кондитерской на Калле Парагвай.

Статистика игр за сборную

Достижения 
 Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул: 1956, 1957
 Чемпион Кариоки: 1958
 Победитель турнира Рио-Сан-Паулу: 1958

Личная жизнь 
Делен был женат на Ане Марии. У них было двое детей — Кристиан и Марилия.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на national-football-teams.com

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Америка» Рио-де-Жанейро
Игроки ФК «Коло-Коло»
Игроки ФК «Универсидад Католика»
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Ривер Плейт»
Тренеры ФК «Уракан»
Тренеры ФК «Велес Сарсфилд»
Тренеры ФК «Архентинос Хуниорс»
Тренеры ФК «Сан-Лоренсо»
Тренеры ФК «Химнасия и Эсгрима» Хухуй